Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Quail :
 le , une goélette lancée en 1806 et vendu en 1816 ;
 le , un cotre lancé en 1817 et détruit en 1829 ;
 le , un cotre de quatrième rang de 4 canons lancé en 1830 et aménagé pour le gouvernement libérien en 1859 ; 
 le , une canonnière lancée en 1856 et démoli en 1861 ; 
 le , un destroyer de classe B lancé en 1895 et vendu en 1919 ;
 le , un destroyer de classe Q lancé en 1942 et coulé en 1944.

Voir aussi 
 

Quail